Закладальний шурф (рос. закладочный шурф, англ. stowage pit-hole, нім. Versatzschurf m) – неглибока вертикальна або похила виробка, проведена з поверхні та призначена для спуску закладального матеріалу. Син. (рідко) – закладний шурф.

Література 
 

Гірничі виробки